Wybór poezji – edycja wierszy Wisławy Szymborskiej w ramach serii Biblioteka Narodowa, opublikowana w 2016 roku.

Autorem obszernego, zgodnie z wymogami serii, wstępu historycznoliterackiego jest Wojciech Ligęza.

Zbiór zawiera wiersze ze wszystkich okresów twórczości poetki, począwszy od lat czterdziestych XX wieku. Premiera książki odbyła się 14 lutego 2017 roku w Muzeum „Pana Tadeusza” we Wrocławiu.

Przypisy

Bibliografia 
 

Twórczość Wisławy Szymborskiej
Polskie tomy i zbiory poetyckie